A lista abaixo contém todas as edições do Planeta Atlântida, evento promovido pela Rede Atlântida, em Florianópolis (Santa Catarina).

Maiores Participações no Palco Principal 

São no total 17 edições do Planeta Atlântida no estado de Santa Catarina.

1998 
A primeira edição do Planeta Atlântida ocorreu na Praia de Jurerê, em 14 de fevereiro, no estacionamento do Ibiza Club. O evento reuniu aproximadamente 31 mil pessoas.

Entre as atrações fora do palco principal, estavam a tirolesa, o bungee jumping e a ponte-do-rio-que-cai. O Planeta Atlântida de Santa Catarina de 1998 foi um dos últimos shows realizados pelo cantor Tim Maia, o qual viria a falecer dias depois.

1999 
Novamente em Jurerê, a segunda edição ocorreu no dia 23 de janeiro, reunindo cerca de 30 mil pessoas.

Além do bungee jumping e da tirolesa, foram incluídos o futebol de sabão, a parede de escaladas e o halfpipe, entre os esportes radicais.

2000 
O Planeta Atlântida de 2000 foi o primeiro de Santa Catarina a ocorrer em dois dias, 21 e 22 de janeiro. O evento recebeu público aproximado de 48 mil pessoas.

O evento também marcou a estreia de bandas internacionais no Planeta Atlântida: Los Pericos, da Argentina, e Men at Work, da Austrália. Também houve a criação de parques temáticos dentro do Planeta, como a base Hollywood Troller Team, a qual apresentou três atrações de aventuras e esportes: Paris-Dakar-Cairo, Check List Game e Paredão de Escaladas.

2001 
Realizado nos dias 26 e 27 de janeiro, o Planeta Atlântida de 2001 teve slogan oficial: Agora o Mundo do Rock é Aqui.

Neste ano, foram criados setores especiais, como Planeta Forró, Planeta Bali, Planeta África, Planeta Místico e Planeta Club (para música eletrônica).

Na segunda noite do evento, o show do cantor Lulu Santos foi interrompido quando as paredes laterais que sustentavam um dos telões caíram sobre um dos fios da rede elétrica, devido à forte chuva, derrubando parte da estrutura de ferro do palco. Várias pessoas ficaram feridas com o acidente e o evento cancelado, com quatro shows ainda a serem realizados: O Rappa, Engenheiros do Hawaii, Raimundos e Carlinhos Brown. 

Para evitar de ter que devolver os ingressos, a RBS acabou realizando um show gratuito na Avenida Beira-Mar, no dia 25 de março, com alguns dos artistas que deveriam ter se apresentado no Planeta, entre outros.

* Atrações confirmadas, porém não apresentadas, devido à queda de parte do palco.

2002 
Em 2002, o Planeta Atlântida de Santa Catarina mudou de local e passou a ser realizado na praia de Canasvieiras, no km 17 da SC-401. Foi realizado nos dias 22 e 23 de fevereiro e contou com um público estimado em 42 mil pessoas.

Outra novidade foram as criações dos palcos Forreggae, Eletric Zone e a eleição das Garotas do Planeta.

2003 
Neste ano, as atrações musicais foram divididas em dois palcos: Fogo e Água. O evento ocorreu nos dias 07 de Fevereiro e 08 de Fevereiro e recebeu um público de cerca de 60 mil pessoas. Destaque para a campanha veiculada pela RBS TV no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que com muita criatividade fez com que o garoto propaganda Hallan Klein exibisse seu dom artístico num solo de guitarra imaginário.

Novos esportes radicais foram acrescentados: scad dive,  vôlei cego, basquete maluco e skate park.

2004 
O ano marca a presença de público recorde no Planeta Atlântida de Santa Catarina: cerca de 65 mil pessoas. Novos palcos foram criados: Planeta Hip Hop e E-Planet (para música eletrônica). O evento ocorreu nos dias 23 e 24 de janeiro.

2005 
Em 2005, novo recorde de público: mais de 67 mil pessoas estiveram presentes no Planeta Atlântida de Santa Catarina, que ocorreu nos dias 14 e 15 de janeiro.

A novidade foi um palco dedicado exclusivamente ao pagode: a Pagoderia.

2006 
Mais um recorde no nono Planeta Atlântida de Santa Catarina, em 2006: mais de 70 mil pessoas passaram pelo Parque Planeta nos dois dias do evento - 31 mil no dia 20 de janeiro e 39 mil em 21 de janeiro.

2007 
A décima edição do Planeta Atlântida em Santa Catarina ocorreu nos dias 12 e 13 de janeiro.

A edição teve atração internacional: o holandês DJ Tiësto, o qual encerrou o Planeta.

2008 
O Planeta Atlântida catarinense de 2008 ocorreu no dia 11 e 12 de janeiro e contou com a presença de duas atrações interncionais: o holandês DJ Armin van Buuren e o duo israelense Skazi. O público estimado nos dois dias de evento foi de 68 mil pessoas.

2009 
A décima segunda edição do Planeta Atlântida em Santa Catarina ocorreu nos dias 16 e 17 de janeiro. Entre as atrações internacionais do Planeta, estão o trio português de música eletrônica Paranormal Attack e o DJ holandês Ferry Corsten. Cerca de 65 mil pessoas prestigiaram o evento.

2010 
A edição de 2010 do Planeta Atlântida contou com grandes atrações nacionais e a presença internacional foi muito bem representada pelo Dj Eskimo. O evento estreou neste ano um palco central giratório, baseado no palco da turnê 360° da banda U2.

2011 
A décima quarta edição do Planeta Atlântida contou com as estreias de diversas atrações nacionais, que fizeram muito sucesso no ano de 2010. Duas atrações internacionais marcaram presença no evento: a banda de reggae norte-americana SOJA e os DJs israelenses Infected Mushroom. Outra grande novidade desta edição foi o novo local do evento, o Sapiens Park, na Cachoeira do Bom Jesus, bairro de Florianópolis. Estima-se que o público presente nas duas noites do evento foi de 56 mil pessoas.

2012 
Décima quinta edição, ocorrida em 13 e 14 de Janeiro.

 Shows

2013 
Décima sexta edição do Planeta Atlântida, ocorrida em 11 e 12 de Janeiro. A estimativa foi de 60 mil pessoas.

 Shows

2014 
Décima sétima edição do Planeta Atlântida, ocorreu em 17 e 18 de Janeiro. Foi a última edição do festival em solo catarinense.

 Shows

 
Listas de Santa Catarina
Rede Atlântida